(ordre alphabétique)

 Brian Goorjian (1953 -), joueur australien de basket-ball ;
 Michael A. Goorjian (1971 -), acteur et réalisateur américain.